Морозовская может означать:

 Станица Морозовская
 Морозовская (станция)
 Морозовская (деревня)
 Морозовская больница (Москва).

См. также 
 Морозовская-Южная
 Морозовская волость
 Морозовская богадельня
 Морозовская женская пустынь
 Морозовская стачка